Hansa peut faire référence à :
 Hansa, cultivar de rosier ;
 Hansa-Automobil, ancienne marque allemande ;
 Hansa Armaturen GmbH, fabricant allemand de robinetterie pour la salle de bains et la cuisine ;
 Hansa, dernier croiseur auxiliaire mis en service par la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hansa Records était un label de musique fondé dans les années 1960 dont le siège se trouvait à Berlin en Allemagne ;
 Hansa, site important du darkweb de revente de drogue, d'armes et de codes de carte de crédit, fermé en  ;
 , de son nom complet Hansa – International Maritime Journal, magazine allemand fondé en 1864, consacré aux navires et questions maritimes ;
 Hansa, centre commercial situé à Kouvola en Finlande ;
 La Hansa-Haus, bâtiment résidentiel et commercial de Nuremberg, en Bavière.